Xanthomendoza — рід грибів родини Teloschistaceae. Назва вперше опублікована 1997 року.

Класифікація 
До роду Xanthomendoza відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 

 Kondratyuk, S.; Kärnefelt, I. 1997. Josefpoeltia and Xanthomendosa, two new genera in the Teloschistaceae (lichenized Ascomycotina). Bibliotheca Lichenologica. 68:19-44 - P.26

Роди грибів